Terra est le nom d'un projet de création d'une monnaie fondante mondiale. Cette monnaie serait basée sur un panier d'une douzaine de commodités et de services parmi les plus courants sur le marché mondial (et non plus d'or, de dollars ou d'obligations) stockés en réserves (la monnaie correspondant en quelque sorte à une part du reçu d'inventaire). Cette monnaie a un taux négatif de 3,5 % (correspondant globalement au coût du stockage). Le projet a été particulièrement défendu par l'économiste Bernard Lietaer, mort en .

Références

Monnaie